Пенаты — боги-хранители и покровители домашнего очага.
 Пенаты — музей-усадьба И. Е. Репина в посёлке Репино под Петербургом.

См. также 
 Пенаты пенни